Revolutionärer Kommandorat steht für:

 Revolutionärer Kommandorat (Irak)
 Revolutionärer Kommandorat (Libyen)